

Patronymes 
 Alexandre d'Hesmivy d'Auribeau est un marin français du .
 Philippe Auribeau est un écrivain, nouvelliste et auteur et traducteur de jeu de rôle français.

Toponymes 
 Auribeau est une commune française, située dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Auribeau-sur-Siagne est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
  Auribeau (Alpes-de-Haute-Provence) est le nom d'une ancienne commune désormais intégrée, depuis 1973, dans Hautes-Duyes, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Auribeau, anciennement Aïn-Cherchar ou Aïn Charchar, en Algérie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme